{| class=wikitable 
! style="background: silver"|Nom
! style="background: silver"|Designacióprovisional
! style="background: silver"|Data de descobriment
! style="background: silver"|Lloc de descobriment
! style="background: silver"|Descobridor/s
|-
| 214501 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214502 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214503 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214504 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214505 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214506 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214507 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214508 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214509 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214510 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214511 - || ||  || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 214512 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214513 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214514 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214515 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214516 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214517 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214518 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214519 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214520 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214521 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214522 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214523 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214524 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214525 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214526 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214527 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214528 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214529 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214530 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214531 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214532 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214533 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214534 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214535 - || ||  || Hibiscus || S. F. Hoenig
|-
| 214536 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214537 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214538 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214539 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214540 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214541 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214542 - || ||  || Altschwendt || W. Ries
|-
| 214543 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214544 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214545 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214546 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214547 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214548 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214549 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214550 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214551 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214552 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214553 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214554 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214555 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214556 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214557 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214558 - || ||  || Piszkesteto || K. Sarneczky
|-
| 214559 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214560 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214561 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 214562 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214563 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214564 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214565 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214566 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214567 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214568 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214569 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214570 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214571 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214572 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214573 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214574 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214575 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214576 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214577 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214578 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214579 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214580 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214581 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214582 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214583 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214584 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214585 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214586 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214587 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214588 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214589 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214590 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214591 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214592 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214593 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214594 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214595 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214596 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214597 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214598 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214599 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214600 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|}

 
4